Квинт Опимий:

 Квинт Опимий (консул);
 Квинт Опимий (сын консула);
 Квинт Опимий (народный трибун).